Brandýs ist der Name folgender Orte in Tschechien:

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stadt im Okres Praha-východ
Brandýs nad Orlicí, Stadt im Okres Ústí nad Orlicí
Brandýs nad Labem, Ortsteil von Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Okres Praha-východ
Brandýs, Ortsteil von Chabeřice, Okres Kutná Hora
Brandýs, Ortslage von Nýdek, Okres Frýdek-Místek 

Brandys ist der Familienname folgender Personen:
 Kazimierz Brandys (1916–2000), polnischer Schriftsteller
 Paul Brandys (polnisch: Paweł Brandys; 1869–1950), polnischer katholischer Geistlicher, Mitglied des Deutschen Reichstags und des polnischen Sejm

Siehe auch:
 Brandis (Begriffsklärung)
 Brandy